El Torneig d'Estrasburg 2021, oficialment conegut com a Internationaux de Strasbourg 2021, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany a les sèries de la WTA 250 de la WTA. La 34a edició del torneig es va celebrar entre el 22 i el 29 de maig de 2021 al Tennis Club d'Estrasburg, França.

La tennista txeca Barbora Krejčíková va guanyar el primer títol individual del seu palmarès.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2021
WTA Tour 2021